Katarzyna Cittadini – katolicka duchowna
 Novizzo Cittadini – włoski kolejarz, podoficer, uczestnik powstania wielkopolskiego